Nova Sela (Kula Norinska), een plaats in de Kroatische gemeente Kula Norinska
 Nova Sela (Omiš), een plaats in de Kroatische gemeente Omiš
 Nova Sela (Trilj), een plaats in de Kroatische gemeente Trilj